Logikai ekvivalencia
 Ekvivalencia, mint logikai művelet
 Ekvivalenciareláció a matematikában